John Dewhirst ist der Name folgender Personen:

* John Dewhirst (Archäologe), kanadischer Archäologe 
 John Dawson Dewhirst (1952–1978?), englischer Lehrer und Terroropfer in Kambodscha